Ukonmurronsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ukonmurronsaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Ukonmurronsaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 

Robotskapade Finlandförgreningar